Karlin ist der Familienname folgender Personen:

 Alma Karlin (1889–1950), österreichische Journalistin 
Anna Karlin (* 1960), US-amerikanische Informatikerin
 Andrej Karlin (1857–1933), Bischof von Lavant und Triest
 Fred Karlin (1936–2004), US-amerikanischer Komponist und Buchautor
 Marsha Karlin, US-amerikanische Musikerin und Liedtexterin
 Miriam Karlin (1925–2011), britische Schauspielerin
 Patricia Karlin-Hayter (1920–2014), britische Byzantinistin
 Samuel Karlin (1924–2007), US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Karlín